Ada Gerlo, Nederlands schrijfster en dichteres; pseudoniem van Annie Salomons
 Aloïs Gerlo, Belgisch journalist, verzetsstrijder, universiteitsrector en bestuurder
 Dirk Gerlo, Belgisch sportjournalist
 Juan Gerlo, Belgisch acteur en zanger
 Lisa Gerlo, Belgisch actrice
 Urbain Gerlo, Belgisch kunstschilder

Nederlandse of Vlaamse achternaam